W Polsce 
 Gromadno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Kcynia 
 Gromadno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Wyrzysk
 Gromadno – gromada